Edler bezeichnet

 einen Titel, siehe Edler
 die 1856 in Hannover gegründete Geschäftsbücherfabrik Edler & Krische

Edler ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Edler (* 1986), schwedischer Eishockeyspieler
 Alfred Edler (1922–2016), österreichischer Kommunalpolitiker (SPÖ)
 Alfred Müller-Edler (1875–1960), deutscher Hermetiker, Alchemist und esoterischer Schriftsteller
 Arnfried Edler (1938–2022), deutscher Musikwissenschaftler, Hochschulprofessor in Kiel und Hannover
 Carl Edler (auch Karl Edler; 1876–1954), deutscher Architekt
 Eddi Edler (1958–2013), deutscher Kinderbuchautor, Kinderliedermacher und Hörspielautor
 Eduard Edler (1887–1969), deutscher Maler und Grafikkünstler
 Evelyn Edler (* 1981), deutsche Politikerin (Die Linke), Landtagsabgeordnete
 Fidan Aghayeva-Edler, aserbaidschanische Pianistin
 Folkard Edler (* 1936), deutscher Reeder
 Günther Edler (1931–2020), deutscher Betriebswirtschafter und Hochschulrektor
 
 Inge Edler (1911–2001), schwedischer Mediziner
 Jakob Edler (* 1967), deutscher Hochschullehrer und Institutsleiter
 Jan Edler (* 1970), deutscher Künstler, siehe Realities:united
 Josef Edler (* 1941), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Karl-Heinz Edler (* 1929), deutscher Fußballspieler
 Kurt Edler (1950–2021), deutscher Landespolitiker (Hamburg) (GAL)
 Ludwig Richard Edler (1829–1898), Katholischer Geistlicher und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Markus Edler (* 1983), österreichischer Fußballspieler
 Robert Edler (1912–1986), deutscher Chormusik-Komponist
 Tim Edler (* 1965), deutscher Künstler, siehe Realities:united
 Wilhelm Edler (1855–1936), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler und Saatgutforscher
 William Edler (* 1964), US-amerikanischer Pokerspieler
 Wolf-Jürgen Edler (1936–2016), deutscher Radrennfahrer

Ort in den Vereinigten Staaten:

 Edler (Colorado)

Siehe auch:

 Edler Trio